Argia, na mitologia grega, é a esposa de Aristodemo, e mãe dos gêmeos Eurístenes e Procles, ancestrais das casas reais espartanas dos Ágidas e Euripôntidas.

Argia alegava não saber qual dos dois filhos era o mais velho (o mais velho seria o herdeiro), e o Oráculo de Delfos disse que os dois deviam ser reis, mas o mais velho teria mais honra. Panites, um messênio, sugere então que Argia fosse observada em segredo e, de fato, Argia dava preferência a um dos gêmeos; assim este foi considerado o primogênito.

Após a morte de Aristodemo, o irmão de Argia, Theras, tornou-se o guardião dos seus filhos

Árvore genealógica segundo Heródoto:

Mitologia grega